Tahr kan avse:
 Himalayatahr – en art i underfamiljen getdjur (Hemitragus jemlahicus)
 Nilgiritahr – ett partåigt hovdjur som tillhör underfamiljen getdjur (Hemitragus hylocrius eller Nilgiritragus hylocrius)
 Arabisk tahr – ett getdjur (Hemitragus jayakari eller Arabitragus jayakari)